Klyn steht für

 Klyn (Werchnjodniprowsk), Dorf im Rajon Werchnjodniprowsk, Ukraine
 Klyn (Mlyniw), Dorf im Rajon Mlyniw, Ukraine
 Klyn (Nedryhajliw), Dorf im Rajon Nedryhajliw, Ukraine

Klyn ist der Familienname folgender Personen:

 Vincent Klyn (* 1960), neuseeländischer Schauspieler und Surfer